Le patronyme néerlandais Bussche renvoie à une origine près d'un bois ou une forêt (dialectal, dérivé du :nl:bos). Van den Bussche correspond au français . Voir aussi le patronyme Bossche.

Cyrille Van den Bussche, un homme politique belge.
Gaspard Van den Bussche, un historien, journaliste1 et essayiste français.
Jean-Emmanuel Van den Bussche, un peintre belge.
Patronyme flamand
Patronyme néerlandais